Johan Jansen (voetballer, 1943) – voormalig voetballer van SC Gooiland
 Johan Jansen (voetballer, 1989) – voormalig betaald voetballer van NAC Breda en Almere City FC
 Johan Jansen (kunstenaar), Nederlands kunstenaar